Hardeman ist der Familienname folgender Personen:

 Bailey Hardeman (1795–1836), US-amerikanischer Politiker
 Buddy Hardeman (* 1954), US-amerikanischer Footballspieler
 Don Hardeman (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler
 Thomas Hardeman (1825–1891), US-amerikanischer Politiker

Hardeman bezeichnet als Ortsname:

 Hardeman, eine Stadt in Bolivien

Siehe auch:

 Hardeman County